Ez a lap a Gofri, a csodakutya című amerikai animációs sorozat epizódjait tartalmazza

Évados áttekintés

1. évad (2018)

2. évad (2018-2019)

Jegyzetek 

Televíziós sorozatok epizódlistái